Kun ist
 eine japanische Anrede
 eine Lesweise der japanischen Kanji, siehe Kun-Lesung
 ein Berg im Himalaya, siehe Kun (Berg)
 das dazugehörige Massiv, siehe Nun-Kun-Massiv
 eine Bezeichnung für den osttimoresischen Suco Com, siehe Com (Lautém)

Kun oder Kún ist der Familienname folgender Personen:
 André von Zombori-Kún (1898–1935), Kapellmeister, Komponist, Theaterkritiker, Schriftsteller
 Attila Kun (* 1949), deutsch-rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Attila Kun (Handballspieler) (* 1994), ungarischer Handball- und Beachhandballspieler
 Béla Kun (1886–1938), ungarischer kommunistischer Politiker
 Bertalan Kun (* 1999), ungarischer Fußballspieler
 Josef Kun (1931–2020), deutscher Bauunternehmer
 Julija Albertowna Kun (1894–1980), russisch-sowjetische Bildhauerin
 Julius Kun (1914–1980), estnischer Regisseur
 László Kún (1869–1939), ungarischer Komponist und Kapellmeister
 Nikolai Albertowitsch Kun (1877–1940), russischer Historiker und Autor
 Roland Kun, nauruischer Politiker
 Ruben Kun, nauruischer Politiker
 Russ Kun (* 1975), nauruischer Politiker, Präsident der Republik Naur
 Russell Kun, nauruischer Politiker
 Szilárd Kun (1935–1987), ungarischer Sportschütze
 Zeev Kun, israelischer Maler

kun steht für:
 Kunama (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine von neun „Nationalsprachen“ Eritreas

KUN steht für
 den Flughafen Kaunas im IATA-Flughafencode
 Kongres Ukrajinskych Nazionalistiw (Kongress Ukrainischer Nationalisten), eine nationalistische Partei in der Ukraine
 die niederländische Katholieke Universiteit Nijmegen

KUN